— сёдзё манга, написанная и проиллюстрированная Нао Майтой. Публикуется с сентября 2012 года в журнале Ciao издательства Shogakukan. OVA-адаптация, совместной работы студий SynergySP и Ascension, выпускалась с апреля 2014 года по декабрь 2015 года. В 2016 году студией OLM, Inc. были выпущены два сезона аниме-сериала с подзаголовком . Первый сезон транслировался с 4 апреля по 20 июня 2016 года, второй сезон транслируется с 3 октября 2016 года по настоящее время.

Сюжет 
Сюжет повествует о взрослении двенадцатилетней Ханаби Аясэ и её лучшей подруге Юи Аой, которые учатся в шестом классе начальной школы. Девочки влюбляются, сталкиваются с проблемами отношений с противоположным полом и становления личности.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

 Манга «12-Sai.»  в базе данных MyAnimeList
 Аниме «12-Sai.»  в базе данных MyAnimeList

OLM